A Liga de Diamante de 2012 foi a terceira edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze eventos realizados de maio a setembro, com o evento final em Bruxelas.

Eventos

Ligações externas
Sítio oficial

Liga de Diamante
2012 no atletismo